Галево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Галево — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Галёво — село в Воткинском районе Удмуртии.